Урвил или Чалдаг (, Леканис Ори, до 1969 година Τσαλ Νταγ, Цал Даг) е планина на границата на областите Егейска Македония и Западна Тракия, Гърция.

Урвил е ниска, гола и разлата планина, разположена в югоизточната част на Егейска Македония и в нея се срещат границите на три областни единици – македонските Кавала, на юг и изток, Драма на запад и север и тракийската Ксанти на североизток. Най-високият връх на планината е Мунчинов връх, висок 1298 метра и кръстен на едноименното село Мунчино (Лекани).

На северозапад планината граничи с планината Боздаг (Фалакро). Река Места (Нестос) я отделя от Родопите на север и Руян на изток. На юг е Кавалският залив, а на запад Драмското поле. В южното подножие на планината е град Кавала, в северното Гара Бук (Паранести), а в западното античният град Филипи.

Имена 
В 1942 година, по време българското управление на Беломорието през Втората световна война, планината е прекръстена на Пресиян планина, име което не се налага. Българското име Урвил произлиза от урва. Турското име Чалдаг означава върхова планина, а гръцкото Лекани - леген.

Бележки 

Планини в Гърция
Източна Македония и Тракия